Piłka nożna na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1964 (eliminacje strefy CONCACAF)- Do eliminacji igrzysk olimpijskich w strefie CONCACAF przystąpiły 4 zespoły. Na początku rozegrano rundę preeliminacyjną między reprezentacjami Surinamu i Antyli Holenderskich. Zwycięzca dwumeczu awansował do turnieju w Meksyku, gdzie z pozostałymi trzema zespołami tworzył jedną grupę. Awans do igrzysk uzyskiwał zwycięzca grupy.

Runda wstępna 

Reprezentacja Surinamu uzyskała awans do głównej fazy eliminacji.

Turniej w Meksyku

Tabela końcowa

Awans 
Awans uzyskała reprezentacja Meksyku.

1964